Джваненг:

 Джваненг — город на юге Ботсваны, на территории Южного округа.
 Джваненг — богатейший алмазодобывающий карьер мира.